Ragione e sentimento – romanzo di Jane Austen
Ragione e sentimento – film di Ang Lee del 1995
Ragione e sentimento – miniserie televisiva britannica del 2008
Ragione e sentimento (Hearts and Minds) – episodio della prima stagione di Lost